Решетков — фамилия; имеет женскую форму Решеткова.
 Решетков, Илья Васильевич (1892—1967) — советский партийный, профсоюзный и хозяйственный деятель.
 Решеткова, Ольга Викторовна (род. 1982) — киргизская лыжница, участница Олимпийских игр в Ванкувере.